De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op zaterdag 15 juli 2017. De start is in Blagnac en de finish in Rodez.

Parcours 
Hoewel de rit als een vlakke rit geldt, is het parcours langzaam omhooglopend, met daarin twee klims van de derde categorie. De finish is bergop, hoewel niet meetellend voor het bergklassement, meer geschikt voor klassiekerrenners dan voor pure sprinters.

Verloop 
De ontsnapping van de dag werd ingezet door Thomas Voeckler, die Thomas De Gendt, Maxime Bouet en Timo Roosen meekreeg. Reto Hollenstein kon later nog aansluiten. Veel voorsprong kregen ze niet, deze bleef rond de twee minuten schommelen. Tot aan de beide klims van derde categorie bleef de groep bij elkaar. Op de eerste klim kreeg Roosen een lekke band, maar hij kon weer terugkeren. Op de tweede klim moesten Bouet, Roosen en Hollenstein echter lossen, en bleven enkel Voeckler en De Gendt vooraan over. Achter hen moesten veel sprinters en andere niet-klimmers uit het peloton lossen. Na de klim wist De Gendt ook Voeckler te lossen, en reed alleen richting de finish. Met 12,5 km te gaan werd echter ook hij door het peloton bijgehaald.

Na aanvallen van Tony Martin en Tony Gallopin waren het Maurits Lammertink, Damiano Caruso, Nikias Arndt en Pierre-Luc Périchon die een kleine voorsprong op het peloton namen. Spoedig werden ze echter weer bijgehaald, Lammertink als laatste. Oliver Naesen leidde de groep bij het begin van de slotklim, waarna Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet de leiding overnamen. John Degenkolb probeerde het duo nog in te halen, maar dat mislukte. Michael Matthews lukte dit wel, en hij won daarmee de etappe.

In de slotklim werd het peloton uit elkaar geslagen, waardoor het klassement diverse kleine verschuivingen te zien gaf. Een daarvan was dat de attent rijdende Chris Froome (zevende op 1 seconde) de gele trui terugveroverde van Fabio Aru (30e op 25 seconden).

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Fabio Felline

Externe link 
 De route van de 14e etappe op letour.fr

14
Ronde van Frankrijk 201714
Sport in Aveyron
Rodez